Sastrēgums (Engarrafamento), é uma música interpretada por Intars Busulis. Esta música foi a representante da Letónia no Festival Eurovisão da Canção 2009.

A música foi apresentada na 2.ª Semi-Final, não conseguindo a passagem para a Grande Final do Festival.

Canções do Festival Eurovisão da Canção